Il singolare dell'Open 13 1995 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Marc Rosset era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Boris Becker ha battuto in finale Daniel Vacek 6-7 (2-7), 6-4, 7-5.

Teste di serie

  Boris Becker (campione)
  Evgenij Kafel'nikov (quarti)
  Sláva Doseděl (secondo turno)
  Olivier Delaître (semifinali)

 Fabrice Santoro (primo turno) 
 Karol Kučera (quarti) 
 Daniel Vacek (finale) 
 Hendrik Dreekmann (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open 13 1995
ATP Tour 1995